Yauli (provincie), een provincie van Peru
Yauli (district), een district van Peru